«Не склонившие головы» (, в советском кинопрокате — «Скованные одной цепью») — художественный драматический фильм Стэнли Крамера, вышедший на экраны в 1958 году. Главные роли исполняют Тони Кёртис и Сидни Пуатье. Девять номинаций на премию «Оскар», в том числе как лучшему фильму года, две из которых оказались победными — за сценарий Недрика Янга и Гарольда Джейкоба Смита и операторскую работу Сэма Ливитта.

Сюжет 
В результате дорожной аварии из-под охраны тюремного конвоя сбегают двое заключённых: белый Джон Джексон (Тони Кёртис) и афроамериканец Ноа Каллен (Сидни Пуатье). Они связаны друг с другом толстой металлической цепью и поэтому вынуждены координировать все свои действия и движения. Их цель — добраться до укромного места, разбить металлические цепи и разойтись как можно скорее.

Голодные и томимые жаждой, они бредут украдкой через труднопроходимую и, в основном, безлюдную местность, постоянно ругаясь и обвиняя друг друга. Дойдя до какой-то небольшой деревушки, они проникают ночью в местный магазин, чтобы украсть инструменты, с помощью которых они могли бы освободиться от оков. Деревенские жители, однако, ловят их и пытаются учинить над ними суд Линча. Мужчина по кличке Большой Сэм убеждает свирепую толпу отменить жестокую казнь и, вместо этого, следующим утром передать «злоумышленников» в руки полиции. Несчастных беглецов запирают в сарае, где бегают крысы. Ночью Большой Сэм, сам когда-то сидевший в тюрьме, тайно отпирает дверь в сарай и отпускает их на свободу.

Время, проведённое вместе, заставляет беглецов мало-помалу переосмысливать свои предрассудки и предубеждения. В ходе бесед между собой и в результате событий, в которых они были вынуждены совместно участвовать, отношения между беглецами постепенно развиваются от неохотного признания отдельных положительных качеств друг у друга к взаимной симпатии и уважению.

Джон и Ноа продолжают свой путь, по дороге неожиданно встречают мальчика с ружьём по имени Билли и обезоруживают его. Мальчик сначала относится к ним с недоверием, но потом приводит их домой к своей маме, которую когда-то бросил муж. Женщина без лишних вопросов помогает беглецам освободиться от металлических оков. У неё дома они проводят всю ночь, в течение которой между одичавшей от одиночества женщиной и Джоном устанавливаются интимные отношения. Мама Билли решает связать свою судьбу с Джоном и бежать вместе с ним. Ноа планирует в одиночку добраться до железной дороги, чтобы самостоятельно продолжить свой путь. Мать Билли объясняет Ноа, что кратчайший и самый безлюдный путь к железной дороге пролегает через болото. Однако после того, как Ноа уходит из дома, она признаётся Джону, что солгала афроамериканца и что послала его на верную смерть. Разъярённый Джон покидает женщину. Увидев это, её сынишка Билли, который чувствует себя «единственным мужчиной» в семье, берёт отцовское ружьё и стреляет Джону в плечо. Раненый Джон настигает Ноа и оповещает его об опасности.

Между тем местный шериф вместе с помощниками и поисковыми собаками неуклонно идёт по их следам. Беглецы уже могут отчётливо слышать собачий лай, который становится всё громче и громче. Но одновременно беглецы слышат и другой звук — свист и грохот проезжающего неподалёку поезда. Они устремляются к железной дороге, и Ноа успевает запрыгнуть на платформу, в то время как Джон из последних сил бежит рядом с поездом. Ноа протягивает руку и пытается помочь Джону взобраться, но ему это не удаётся. В этот момент двух друзей уже крепко-накрепко связывают узы, которые гораздо прочнее металлических оков — узы дружбы. Ноа не отпускает руку Джона и в конце концов сам вываливается из вагона. Изнурённые, они оба лежат у железнодорожной насыпи. У них уже нет сил продолжать побег. Ноа начинает нарочито громко насвистывать песню, которую пел раньше по ходу фильма, крепко прижимая к себе почти бесчувственное тело друга. Шериф, оставив позади помощников и поисковых собак, наконец находит беглецов.

В ролях

Награды 

 1959 — Премия «Оскар»
 Лучшая операторская работа — Сэм Ливитт
 Лучший оригинальный сценарий — Недрик Янг, Харольд Джейкоб Смит
 1959 — Премия «BAFTA»
 Лучший зарубежный актёр — Сидни Пуатье
 Награда ООН
 1958 — Берлинский кинофестиваль
 Лучший актёр — Сидни Пуатье
 1959 — Премия «Золотой глобус»
 Лучшая драма
 1959 — Премия Эдгара Аллана По
 Лучший художественный фильм — Недрик Янг, Харольд Джейкоб Смит

Номинации 
 1959 — Премия «Оскар»
 Лучший актёр — Тони Кёртис
 Лучший актёр — Сидни Пуатье
 Лучший актёр второго плана — Теодор Бикель
 Лучшая актриса второго плана — Кара Уильямс
 Лучший режиссёр — Стэнли Крамер
 Лучший монтаж — Фредерик Кнудтсон
 Лучший фильм — Стэнли Крамер
 1959 — Премия «BAFTA»
 Лучший фильм
 Лучший зарубежный актёр — Тони Кёртис
 1958 — Берлинский кинофестиваль
 «Золотой медведь» — Стэнли Крамер
 1959 — Премия «Золотой глобус»
 Лучший фильм, пропагандирующий взаимопонимание
 Лучший драматический актёр — Тони Кёртис
 Лучший драматический актёр — Сидни Пуатье
 Лучшая актриса второго плана — Кара Уильямс
 Лучший режиссёр — Стэнли Крамер

Фильмы Стэнли Крамера
Фильмы-драмы США
Бадди-муви США
Фильмы о расизме
Фильмы США 1958 года
Фильмы на английском языке